Elida est un nom propre. Il est utilisé comme prénom.

Personnages célèbres portant ce prénom 
 
 Elida Almeida, chanteuse capverdienne ;
 Elidà Amigó i Montanya (1935-2020), historienne et militante andorrane ;
 Elida Campodónico, enseignante, avocate et diplomate panaméenne ;

Toponymes

 Elida, localité américaine du Nouveau-Mexique ;
 Elida, village américain de l'Ohio

Autres 
 Elida était une marque de savons

Notes et références 

Prénom féminin